Левая — река на полуострове Камчатка в России. Длина реки 101 км. Площадь водосборного бассейна насчитывает 1680 км².

Берёт начало из малого безымянного озера на Срединном хребте, течёт сначала в северо-восточном направлении. К северу от горы Столовой, в Столовой тундре, поворачивает на восток. Ширина реки увеличивается от 10 метров в верховьях до 60 вблизи устья, глубина — от 0,6 до 1,6 соответственно. Преобладающие лесные породы долины — берёза и лиственница.
Впадает в реку Еловка справа на расстоянии 106 км от её устья.

Исток Левой находится в живописном месте. В верхнем течении река течет в скальном коридоре со множеством поворотов и завалов. После огибания г. Столовая берега постепенно выполаживаются. В среднем течении популярны рыболовные туры.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 8 км: Рассошина
 10 км: река без названия
 42 км: Щуркина
 61 км: Прямой
 70 км: Нымалекинваям
 78 км: Кэбенэйваям
 87 км: Нычемкинваям

По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу
Код водного объекта — 19070000112120000016643.

Фотогалерея

Примечания 

Притоки Еловки (притока Камчатки)
Реки Усть-Камчатского района